Влади́мир Станисла́вович Кривцо́в (, Волчанск, Харьковская область — , Харьков) — ректор Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (ХАИ). Руководитель отдела аэрокосмической техники Академии инженерных наук Украины. Доктор технических наук, профессор.

Брат политика и государственного деятеля Александра Кривцова.

Биография 
В 1971 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «самолетостроение».
 1971—1976 инженер кафедры прочности летательных аппаратов Харьковского авиационного института (сейчас — Национальный аэрокосмический университет им. Н.Жуковского «Харьковский авиационный институт»).
 1976—1980 ассистент, старший преподаватель кафедры 107 ХАИ.
 1980—1989 инструктор, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом науки и учебных заведений Харьковского обкома КПУ.
 1989—1998 проректор по научной работе ХАИ. В 1997 году защитил докторскую диссертацию по теме «Концепция создания технологических систем производства деталей летательных аппаратов с использованием импульсных методов обработки».
 С февраля 1998 года — ректор ХАИ. Руководитель отдела аэрокосмической техники Академии инженерных наук Украины.

Заведующий кафедрой технологии производства летательных аппаратов ХАИ; главный редактор профессионального издания «Авиационно-космическая техника и технология»; глава спецсовета по защите докторских диссертаций; член Совета по вопросам науки и научно-технологической политики при президенте Украины с 1996 года; глава научно-методического совета по направлению «Авиация и космонавтика» Министерства образования и науки Украины.

Научная деятельность 
Автор и соавтор более 160 научных работ.

Политическая деятельность 
В 1986—1989 годах депутат Харьковского горсовета.

Награды 
 Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники за разработку теоретических основ и внедрение высокопродуктивных технологий, которые повышают ресурс и надежность работы деталей и узлов двигателей (2001).
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2004).
 Имеет государственную награду по случаю 75-летия создания Харьковской области.
 Нагрудные знаки «Почётный работник ракетно-космической отрасли Украины» (2005 г..) и «Почетный авиастроитель Украины» (2005 г.).
 «Почётный гражданин города Харькова»
 Почётная грамота Верховной Рады Украины (2005 г.)
 Орден «За заслуги» III степени
 Медаль «За трудовое отличие».

Примечания

Ссылки 
 Ректорат ХАИ
 Кривцов Владимир Станиславович
 Незаурядный организатор

Выпускники Харьковского авиационного института
Ректоры вузов Харькова
Доктора технических наук
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Заслуженные деятели науки и техники Украины
Депутаты Харьковского городского совета
Почётные граждане Харькова